Пространственная кардиоида — это трёхмерная кривая, являющаяся аналогом кардиоиды. Аналитически она записывается в параметрическом виде с использованием тригонометрических функций.

Определение 
Наиболее простая форма уравнения трёхмерной кардиоиды записывается в параметрическом виде:

Примечания

Ссылки 
 

Кривые